Abbasabad, dawna nazwa miasta Gandża w Azerbejdżanie.
 Abbasabad (miasto) – miasto w Iranie, w ostanie Mazandaran
 Abbasabad-e Amelak – wieś w północnym Iranie, w ostanie Golestan
 Abbasabad-e Eskandari – wieś w południowym Iranie, w ostanie Fars
 Abbasabad-e Faramiszan – miejscowość we wschodnim Iranie, w ostanie Chorasan-e Rezawi
 Abbasabad-e Hadżi – miejscowość w południowym Iranie, w ostanie Kerman
 Abbasabad-e Mo’in – wieś w południowym Iranie, w ostanie Kerman
 Abbasabad-e Sofla – wieś w północnym Iranie, w ostanie Zandżan